Игорь Алексеевич Каныгин (род. , Краснодар, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового. Выступает за баскетбольный клуб «Астана».

Карьера 
Игорь Каныгин воспитанник краснодарского баскетбола. С 2013 по 2016 годы выступал за молодёжную команду «Локомотив-Кубань», а так же привлекался к играм основного состава.

В сезоне 2015/2016 игрок провёл 20 матчей в Единой молодёжной лиге ВТБ, в которых набирал 14,7 очков, 6,6 подборов, 1,5 передачи и 0,6 перехвата.

В июле 2016 года стал игроком «Енисея». В составе красноярского клуба принял участие в 26 играх Единой лиги ВТБ и 14 матчах Кубка ФИБА Европа. Его средняя статистика по итогам игрового года составила 3 очка и 2 подбора за 9 минут.

В июне 2017 года Каныгин продлил контракт с «Енисеем». В 7 играх Единой лиги ВТБ проводил на площадке в среднем по 7 минут, за которые набирал 2 очка и 2 подбора.

В июле 2018 года Каныгин подписал новый контракт с «Енисеем». В сезоне 2018/2019 он вышел на паркет в 15 играх Единой лиги ВТБ, в среднем за 10 минут игрового времени набирал 3,1 очка, 1,7 подбора и 0,7 передачи.

В марте 2019 года Каныгин перешёл в «Восток-65» на правах аренды до конца сезона 2018/2019. Средняя статистика Игоря в матчах Суперлиги-1 составила 5,6 очка, 3,9 подбора и 1,0 блок-шота.

В июле 2019 года Каныгин продлил контракт с «Енисеем» ещё на 1 сезон.

В июле 2020 года Каныгин стал игроком «Новосибирска».

Сборная России 
В составе молодёжной сборной России (до 20 лет) принял участие в чемпионате Европы-2014.

Достижения 
  Серебряный призёр Кубка России: 2013/2014

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Восток-65»
Игроки БК «Новосибирск»
Игроки БК «Астана»